Le drapeau de la dualité canadienne ( ou ) est un drapeau non-officiel qui fut utilisé à l'origine pour démontrer l'unité du Canada lors du référendum québécois de 1995 dans les rassemblements contre l'indépendance. Le drapeau de la dualité fut dessiné afin de représenter explicitement les populations anglophones et francophones sur le drapeau national en ajoutant des bandes bleues aux sections rouges, dont la proportion correspond au nombre de locuteurs natifs du français. Le bleu choisi est celui du drapeau du Québec.

Sources

Références

Bibliographie

Article connexe 
 Drapeau du Canada
 Drapeau du Québec

Dualité canadienne

Symbole du Canada
Drapeau non officiel
1995 au Canada